Porangatu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Porangatu (ort), Goiás, 
 Porangatu (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar